Chiavica ima više značenja:
 Chiavica, Bologna
 Chiavica, Pavia
 Chiavica, Verona